Le Tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi 2010 est la version 2010 du Tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi, un tournoi annuel de tennis qui se tient à Abou Dabi aux Émirats arabes unis depuis 2009.

Participants 
  Roger Federer ()
  Rafael Nadal ()
  Nikolay Davydenko ()
  Robin Söderling ()
  David Ferrer ()
  Stanislas Wawrinka ()

Faits marquants

Tableau

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

2010
Tennis masculin en 2009
Tennis masculin en 2010
Sport aux Émirats arabes unis en 2009
Sport aux Émirats arabes unis en 2010
Sport en décembre 2009
Tennis en janvier 2010